Příjmení Feder může nést:
 Naftali Feder (1920–2009), izraelský politik a poslanec Knesetu za stranu Ma'arach
 Richard Feder (1875–1970), český rabín a spisovatel
Gottfried Feder (1883–1941), německý ekonom a politik, třetí zakladatel politické strany DAP